Sigoyer bezeichnet die französischen Gemeinden:

 Sigoyer (Alpes-de-Haute-Provence)
 Sigoyer (Hautes-Alpes)

Sigoyer bezeichnet:

 Calitor, rote Rebsorte